A 31 302-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút-szakasz Pest megyében.

A 3103-as útból ágazik ki, annak 15,500-as kilométerszelvénye közelében, kelet felé. Települési neve az első szakaszán Móricz Zsigmond utca, majd a hatvani vasutat elérve északnak fordul, ott a Rózsa utca nevet veszi fel. Isaszeg vasútállomását szolgálja ki.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 770 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31302
Isaszeg